Амурская ночница () — небольшая летучая мышь рода ночниц. Масса их тела обычно составляет 4,5—8,5 г, длина тела 40—50 мм, длина хвоста 36—47 мм, длина предплечья 36—42 мм, размах крыльев 24—31 см.

Описание 
Ранее считали подвидом ночницы Наттерера. Ухо длинное, узкое, морда длинная, маска голая, розоватая. Ступня с когтями примерно равна половине голени. Крылья широкие, крыловая перепонка крепится к основанию внешнего пальца ступни. Задний край межбёдренной перепонки усажен ресничками. Эпиблемы нет. Мех густой, длинный, неровный, волосы на спине буро-коричневые с более тёмными основаниями, на брюхе — палево-белёсые.

Распространение 
Широколиственные и смешанные леса Юго-Восточной Сибири, Дальнего Востока, Маньчжурии, Кореи и Японии.

Естественная история 
Убежища и места охоты связаны с лесом. Летом и на зимовках найдена в пещерах. Эхолокационные сигналы низкой интенсивности в диапазоне 107—28 кГц, с максимальной амплитудой около 38 кГц. Биология не изучена.

Примечания

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Ночница амурская
 http://zmmu.msu.ru/ - материал размещен с разрешения администрации сайта

Животные, описанные в 1906 году
Ночницы